Il doppio del torneo di tennis Jakarta Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Neil Borwick che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Jim Pugh 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Menno Oosting /  Libor Pimek (semifinali)

 Shelby Cannon /  Byron Talbot (primo turno)
 J-L de Jager /  Stefan Kruger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Jakarta Open 1994
ATP Tour 1994